Анатолий Сергеевич Буковский (17 ноября 1925 — 19 сентября 2006) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист. .

Биография 
Анатолий Буковский родился 17 ноября в Балашове Саратовской области. В 1949 году окончил студию при Саратовском драматическом театре имени К. Маркса, в 1959 году — режиссёрский факультет КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого.

Участник Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант, командир взвода разведки штабной батареи 188 гвардейского артполка 85 гвардейской стрелковой Рижской дивизии, отличился в боях, был ранен.

Награждён орденом Красной звезды.

С 1958 года был вторым режиссёром киностудии имени А. Довженко в группах Мечиславы Маевской, Владимира Денисенко, Исаака Шмарука и других режиссёров. Кроме этого, также работал актёром в саратовских, тбилисских и душанбинских театрах. Член КПСС с 1960 года.
Член Союза кинематографистов Украины с 1969.

Автор и соавтор сценариев некоторых собственных фильмов.

Умер 19 сентября 2006 года.

Семья:

Жена Нина Васильевна Антонова (р. 1935) — советская и украинская актриса, Заслуженная артистка УССР (1980).

Сын: Сергей Буковский (р. 1960)  — украинский режиссёр документального кино, Народный артист Украины (2008).

Внучка: Анастасия Буковская (р. 1979)  — украинский режиссёр и продюсер.

Фильмография

Режиссёр 
 1962 — Среди добрых людей
 1964 — Сумка, полная сердец
 1967 — Бурьян
 1969 — Варькина земля
 1971 — Лада из страны берендеев
 1972 — Здесь нам жить
 1976 — Небо-земля-небо
 1978 — Подпольный обком действует
 1980 — Визит в Ковалёвку
 1980 — Пора летних гроз
 1983 — Провал операции «Большая Медведица»
 1984 — Володькина жизнь
 1987 — Возвращение
 1991 — Личное оружие

Сценарист 
 1976 — Небо-земля-небо
 1980 — Визит в Ковалёвку
 1983 — Провал операции «Большая Медведица»
 1984 — Володькина жизнь
 1991 — Личное оружие

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.kinopoisk.ru/name/340112/
 http://www.km.ru/kino/encyclopedia/bukovskii-anatolii-sergeevich

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Члены КПСС
Актёры театра СССР